Carlo Colombo – architetto italiano 
 Carlo Colombo – attore italiano 
 Carlo Colombo – calciatore italiano 
 Carlo Colombo – ciclista italiano 
 Carlo Colombo – medico ed educatore italiano, fondatore del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani
 Carlo Colombo – vescovo italiano
 Carlo Colombo – tiratore a segno italiano